El S-56 (en ruso; подводная лодка C-56) fue un submarino de la clase S (Stalinec) de la armada soviética participante durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942 cruzó junto con los submarinos L-15, S-51, S-54 y S-55 el canal de Panamá antes del comienzo de la Guerra fría. Hundió 4 buques alemanes durante su estancia en la Flota del Norte y su capitán Grigori Shchedrin fue galardonado con diversas condecoraciones como la Orden de la Estrella Roja y la Orden de la Guerra Patria.  Fue uno de los primeros submarinos soviéticos en dar la vuelta al globo, hecho por el que recibió el título de Guardia soviético y fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja.

Transición a la Flota del Norte 
El S-56 fue botado el 25 de diciembre de 1939 en los astilleros de Dalzavod, Vladivostok y el 20 de octubre de 1941 fue asignado a la flota soviética en el Pacífico.

Tras el inicio de la Operación Barbarroja, la URSS decidió transferir a los submarinos L-15, L-16, S-51, S-54, S-55 y S-56 a su Flota del Norte con base en Polyarny, situada en la península de Kola. Los submarinos se enviaron en escuadrillas de dos, y en el caso del S-56, su pareja fue el S-51. Gracias a la cooperación de los Estados Unidos, en el trayecto desde el muelle de Vladivostok a la base de Polyarny se hicieron escalas en puertos norteamericanos y se permitió el paso de la cada escuadrilla por el Canal de Panamá, hecho que no se volvería a repetir hasta 66 años después. 

El S-56 y el S-51 salieron de Vladivostok el 6 de octubre de 1942. Desde allí se dirigieron al puerto de Petropavlovsk en la península de Kamchatka, atravesaron el Pacífico e hicieron escala en Unalaska, situada en las islas Aleutianas. El 29 de octubre, a su salida del puerto, un submarino no identificado disparó un torpedo contra el S-56 que pudo esquivar. Dieciocho días antes, el L-16 fue hundido por un submarino japonés I-25 en las costas de Oregón siendo confundido con un submarino norteamericano. Continuaron su trayecto hacia el sur haciendo escala en San Francisco y prosiguiendo su ruta hacia Panamá. Durante ese trayecto, el 17 de noviembre de 1942, el S-56 fue atacado nuevamente por un submarino no identificado. El torpedo enemigo pasó a 50 metros de su popa. No hubo persecución y el resto de su ruta hasta el canal transcurrió sin complicaciones.

Una vez en el océano Atlántico, los submarinos atracaron en la base militar estadounidense de Guantánamo y continuaron hacia la base naval canadiense de Halifax, en Nueva Escocia. Durante ese trayecto, les sacudió una gran tormenta que provocó inundaciones en el S-56 y lo apartó 60 millas de su curso. Tras el temporal, el 12 de diciembre de 1942 fondeó en Halifax donde necesitó reparaciones de emergencia. Una vez concluidas, cruzó el Atlántico y prosiguió su rumbo hacia Lerwick, (Reino Unido). En su recorrido, el 8 de enero de 1943, volvió a ser sorprendido por una tempestad y a su llegada a puerto necesitó reparaciones de emergencia y su entrada en dique seco.

Tras más de un mes de reparaciones, el S-56 hizo su última etapa de viaje hasta Polyarny. El 5 de marzo de 1943 detectó en el ártico un submarino no identificado. No se realizó ningún ataque. Tres días después, llegó a Teriberka, un pueblo rural en la costa de Murmansk donde se reunió con el destructor Valeriana Kuibyshev y dos patrulleras que lo escoltaron el resto del viaje. 

Al finalizar su travesía, el S-56 había recorrido un total de 16 362 millas náuticas, ciento trece de ellas bajo el agua. El trayecto duró 153 días (2220 horas) y el submarino atravesó dos océanos y nueve mares.

Participación en las hostilidades 

Después de las reparaciones y consiguientes pruebas de navegación, el S-56 estaba listo para entrar en combate. Realizó 8 patrullas, la mayoría en los alrededores del cabo Nordkinn, en la costa norte de Noruega.

Primera patrulla (31 de marzo - 19 de abril de 1943) 
En su primera patrulla, el S-56 partió hacia el norte del cabo de Nordkinn. El 10 de abril localizó una formación de buques alemanes en el fiordo de Tana. Disparó sus dos torpedos de popa contra un mercante de supuestamente 8000 toneladas. A los dos minutos, el sonar del submarino detectó dos explosiones. Tras 25 minutos, el capitán Grigori Shchedrin observó por el periscopio de observación un buque detenido. A la hora repitió la acción y al no detectar ningún barco, lo consideró destruido. Sin embargo, informes alemanes de la época destacan que dicho destacamento no se percató de la presencia del S-56, por lo que se considera un ataque fallido.

El 14 de abril el submarino halló un nuevo grupo de barcos en dirección oeste cerca de las costas de Kongsfjord. Los escoltas detectaron al S-56 y este para zafarse de ellos tuvo que cruzarse en el trayecto del convoy. Identificó un mercante de supuestamente 6000 toneladas al que disparó una salva de 4 torpedos. Sin embargo, el buque mercante a vapor Detlef (de solo 1809 t), advirtió su presencia y evitó los torpedos, pasando uno de ellos a 10 metros de su popa. Las naves escolta continuaron persiguiendo al submarino y arrojaron sobre él cargas de profundidad que causaron grietas en sus tanques de combustible y lastre. A pesar de todo, el S-56 consiguió evitar a las patrulleras y retirarse, aunque tuvo que ser remolcado hasta Polyarny la noche del 17 de abril al quedarse sin combustible.

Segunda patrulla (14 de mayo - 29 de mayo de 1943) 
En su segunda patrulla, el S-56 zarpó de nuevo al norte del cabo Nordkinn. En la mañana del 17 de mayo, el submarino detectó un convoy alemán en las costas de Kongsfjord. La caravana estaba compuesta por dos buques cisternas protegidos por escoltas. El S-56 disparó una salva con sus torpedos de proa. Uno impactó contra el petrolero Wartheland de 5096 toneladas, pero el proyectil no explotó y continuó a flote. Otro de ellos impactó contra el segundo carguero, el Eurostadt de 1118 toneladas, que si explotó y provocó un incendio en sus tanques de combustible que la consumieron rápidamente. Los otros dos torpedos no dieron en ningún blanco. Tras el ataque, las patrulleras detectaron el sonar del S-56 y arrojaron sobre él cargas de profundidad. Tras lanzar varias series, los defensores vieron una explosión de gran fuerza ocurrida bajo el agua que identificaron erróneamente como la destrucción del submarino. Una vez terminado el exitoso ataque, el S-56 regresó al puerto de Polyarny donde su tripulación fue recibida como héroes.

Tercera patrulla (11 de julio - 21 de julio de 1943) 
Su tercera patrulla se llevó a cabo en las proximidades del Cabo Norte. El 17 de julio, el S-56 encontró un destacamento de buques de guerra alemanes al oeste del fiordo de Tana. El convoy militar estaba formado por barcos minadores y buscaminas acompañados por un grupo de arrastradores. El submarino disparó sus 4 torpedos de proa contra la formación y tres minutos más tarde su hidrófono detectó dos explosiones. El minador Ostmark se percató del ataque y esquivó los torpedos dirigidos contra él, pero el dragaminas M-346 (de 551 toneladas) no tuvo tiempo para maniobrar y dos de los proyectiles impactaron contra su casco provocando su hundimiento. Aunque los dragaminas poseían hidrófonos y sistema de radar, el submarino no pudo ser detectado. Debido a ello, en cuanto el resto de embarcaciones rescataron a los supervivientes del naufragio, abandonaron de inmediato el campo de batalla.

Dos días más tarde, el 19 de julio, el S-56 detectó con su hidrófono a un convoy en el fiordo de Tana, cerca de Gamvik. Dicha formación resultó imposible de identificar debido a la densa niebla y a las condiciones meteorológicas. El submarino disparó sus dos torpedos de popa contra el convoy y a los dos minutos se registró una explosión. Uno de los torpedos impactó contra la nave de patrulla NKI-09, apodada Alane (de 466 toneladas), que se hundió en pocos minutos. El resto de patrulla no detectaron al submarino y el S-56 volvió a disparar tras recargar sus torpedos. En la segunda ocasión no alcanzó ningún objetivo.

Al finalizar esta patrulla y retirarse a Polyarny, el submarino sufrió una serie de reparaciones y modernizaciones que lo mantuvieron fuera de servicio hasta comienzos de 1944. Cuando volvió al combate, se le había instalado un mejor sonar y baterías nuevas.

Cuarta patrulla (18 de enero - 4 de febrero de 1944) 
En su cuarta patrulla, el S-56 ocupó un sector cercano al cabo Sletnes, en el fiordo de Tana. El 20 de enero localizó un gran convoy alemán compuesto por 11 transportes. El submarino disparó desde la superficie sus dos torpedos de popa, pero no alcanzaron ningún objetivo. No pudo lanzar otro ataque debido a que el submarino S-102 también operaba en la zona y sus torpedos fallidos podrían alcanzarlo accidentalmente.

El 23 de enero, el submarino estaba buscando buques enemigos desde la superficie cuando fue descubierto por las patrulleras V-6108 y NKI-10 de una formación alemana. Rápidamente se sumergió e intentó zafarse del combate mientras que sus atacantes lanzaban sobre él cargas antisubmarinas. Afortunadamente para su tripulación, la persecución fue corta y el S-56 pudo retirarse sano y salvo.

El 28 de enero el S-56 localizó un nuevo destacamento en las inmediaciones del cabo Sletnes. Disparó sus torpedos de proa y alcanzó al mercante Heinrich Schulte (de 5056 toneladas) que se hundió en pocos minutos. Los escoltas Uj-1208, Uj-1209 y Uj-1212 salieron en su persecución, pero al no localizarlo se limitaron a lanzar cargas de profundidad. El submarino logró zafarse de sus perseguidores y regresar a la base de Polyarny el 4 de febrero de 1944.

Quinta patrulla (20 de febrero - 7 de marzo de 1944) 

En la quinta patrulla, el S-56 partió de nuevo hacia el cabo Sletnes y formó parte de la operación PB-2, la cual tenía como objetivo interceptar formaciones alemanas. Sin embargo, el primer convoy que encontró fue el destacamento aliado JW-57 que con su paso impidió temporalmente la actuación del submarino ya que podía disparar accidentalmente contra uno de sus buques.

El 4 de marzo el submarino fue localizado en la superficie por una caravana enemiga mientras recargaba sus baterías eléctricas. Se sumergió inmediatamente para no estar en el alcance de visión de los escoltas. Se situó a una profundidad de 25 metros y a pesar de no ser la profundidad idónea para el lanzamiento de torpedos, el S-56 realizó su ataque guiado únicamente por su hidrófono y disparó sus dos torpedos de popa. Sin embargo, uno de los proyectiles quedó atascado en su tubo de lanzamiento y el segundo recibió daños y explotó poco después de ser disparado. La tripulación expulsó el torpedo obstruido lo antes posible usando aire comprimido, pero este método también provocó una descompresión descontrolada y la nave comenzó a hundirse a gran velocidad. Por suerte, la rápida acción de soltar el lastre evitó que la nave llegará a la profundidad de aplastamiento, pero produjo un descontrolado resurgimiento hacia la superficie donde fue visto por los buques patrulla alemanes Uj-1219 y Uj-1220. El submarino volvió a sumergirse lo más rápidamente posible (esta vez de manera controlada) e intentó escapar de sus atacantes que lanzaron sobre él cargas submarinas. Afortunadamente los escoltas no lograron establecer contacto por sonar y pronto el S-56 estaba fuera de su alcance, aunque las bombas iniciales causaron severos daños en el extractor de aire, el alumbrado, las costuras de su casco exterior, en su superestructura y en varios instrumentos del puente.

De regreso a su base fue reparado y se le instaló un nuevo estabilizador. El 31 de marzo de 1944 el buque fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja.

Sexta patrulla (16 de mayo - 31 de mayo de 1944) 
La sexta patrulla del S-56 comenzó la noche del 16 de mayo. El submarino zarpó hacía un sector al norte del cabo Nordkinn y formó parte de la operación PB-4, la cual tenía el mismo objetivo que la operación PB-2. Fue una de las patrullas más desafortunadas para el submarino. Desde su salida de Polyarny fue acosado por el mal tiempo y tuvo problemas técnicos durante toda su ruta. Su búsqueda de flotas aleanas en las cercanías del fiordo de Tana fue totalmente infructuosa. Al final los problemas técnicos y otros percances lo obligaron a regresar a puerto.

Séptima patrulla (11 de julio - 22 de julio de 1944) 
En su séptima patrulla el S-56 participó en la operación PB-6 (similar a las anteriores) y se dirigió a un sector del cabo Nordkinn. La mañana del 15 de julio, el submarino encontró una formación bastante grande en las cercanías del cabo Harbaken. Hubo dificultades para fijar los objetivos en la densa niebla, pero finalmente disparó sus torpedos de proa, dos en dirección a un destructor y los otros dos contra un mercante. Poco después el submarino registró sus respectivas explosiones a través del hidrófono y el capitán observó minutos después impactos en la popa del destructor y en el mercante. Sin embargo el convoy alemán La-124-Ki (que según los datos corresponde al convoy que atacó el S-56) no registró ofensiva alguna por parte del submarino. Se considera un ataque fallido. 

El 21 de julio debido al mal funcionamiento de una válvula de gas tuvo que regresar a la base prematuramente. El submarino necesitó reparaciones mucho más sustanciosas de las que a simple vista presentaba, ya que sus baterías y mecanismos estaban bastante desgastados.

Octava patrulla (16 de septiembre - 27 de septiembre de 1944) 
En su última patrulla el S-56 fue asignado a la operación PB-8 (similar a las anteriores) en el cabo Nordkinn. El 18 de septiembre llegó al área designada, pero no encontró objetivo alguno hasta el 24 de septiembre, cuando localizó un convoy a una distancia muy alejada. No pudo reducir su separación, pero disparó 4 torpedos. Informes soviéticos destacan que uno de los proyectiles alcanzó un transporte de 4000 toneladas, pero el destacamento alemán Lf-133-Ki (el cual debería corresponder) no informó de perdidas y por lo tanto se considera un ataque fallido.

El 26 de septiembre atacó a los dragaminas M-31 y M-251 de otro convoy en el cabo Nordkinn. Disparó sus torpedos de proa, pero algunos explotaron antes de alcanzar al objetivo y el resto fueron evitados por los buques. Durante el contraataque de las patrulleras lanzaron cargas de profundidad sobre el submarino que llegó a darse por desaparecido en el combate. Sin embargo, este logró huir y regresó a la base de Polyarny el 27 de septiembre de 1944.

No volvió a realizar ninguna otra patrulla durante la segunda guerra mundial, pero su capitán Shchedrin fue galardonado como Héroe de la Unión Soviética y el submarino se convirtió en un Guardia.

Barcos hundidos 

Hundió dos buques militares y dos transportes (7191 t) y un petrolero fue alcanzado por uno de sus proyectiles, pero no hundido (5096 t).

Hundidos:

 17/5/1943: petrolero "Eurostadt", 1118 toneladas.
 17/7/1943: buscaminas "M-346", 551 toneladas.
 19/7/1943: nave de patrulla "Alane", 466 toneladas.
 28/1/1944: mercante "Heinrich Schulte", 5056 toneladas.

Dañados:

 17/5/1943: petrolero "Wartheland", 5096 toneladas (el torpedo no explotó).

Servicio en la posguerra 

Continuó en la flota del norte tras la guerra sin tener gran actividad. En el verano de 1954 se hizo al mando de la nave el capitán Viktor Kharchenko, que se encargó de su transición de nuevo a la flota del Pacífico que se llevó a cabo del 10 de julio al 5 de octubre de 1954. El trayecto se hizo sin ninguna novedad, atravesando el mar del norte hasta la península de Kamchatka y desde allí a Vladivostok. De esta manera, el S-56 se convirtió en uno de los primeros submarinos soviéticos en dar la vuelta al globo. Por este mérito Kharchenko fue galardonado con la Orden de la Estrella Roja.

Después de su transición, el submarino fue convertido el 20 de abril de 1964 en un buque de prácticas y el 9 de mayo de 1975, la fecha del 30 aniversario del Día de la Victoria, se estableció como buque museo junto a la sede de la flota del Pacífico en Vladivostok, donde se encuentra actualmente.

Notas

Referencias

Bibliografías

Enlaces externos 

Buques de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética
Submarinos de la Unión Soviética
Buques museo de Rusia